Giles megye (Tennessee)
Giles megye (Virginia)